La gara di Spada individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta l'8 agosto 2013.

La medaglia d'oro è stata conquistata dall'estone Julia Beljajeva che ha battuto in finale la russa Anna Sivkova. La medaglia di bronzo è andata all'ungherese Emese Szász e alla tedesca Britta Heidemann, campionessa olimpica nel 2008.

Tabellone

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale 
 Tabellone dai 32esimi agli ottavi 
 Tabellone dai quarti 
 Classifica finale 

Campionati mondiali di scherma 2013